Forceville steht für
 Forceville, eine französische Gemeinde im Kanton Acheux-en-Amiénois, Département Somme
 Forceville-en-Vimeu, eine französische Gemeinde im Kanton Oisemont, Département Somme